Rāzī ist ein Namensteil folgender Personen:

 Abū Bakr Muḥammad ibn Zakarīyā ar-Rāzī (~865–925), persischer Arzt, Naturwissenschaftler, Philosoph und Alchemist, siehe Rhazes
 Fachr ad-Dīn ar-Rāzī (1149–1209), persischer sunnitischer Theologe, Philosoph und Naturwissenschaftler